Гранха ел Дорадо има више значења:

 Гранха ел Дорадо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Гранха ел Дорадо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику